Demokratische Partei Japans steht für folgende Parteien:

 Rikken Minseitō, 1927 bis 1940
 Demokratische Partei (Japan, 1947–1950)
 Demokratische Partei Ryūkyū, 1952 bis 1959, siehe Liberaldemokratische Partei Okinawa #Demokratische Partei Ryūkyū
 Demokratische Partei, 1964 bis 1967, siehe Liberaldemokratische Partei Okinawa #Demokratische Partei
 Demokratische Partei Japans (1954–1955)
 Minseitō, 1998
 Demokratische Partei (Japan, 1996–2016), 1996 bis 1998 und 1998 bis 2016
 Demokratische Fortschrittspartei (Japan), seit 2016